Красносельск — посёлок в Новоспасском районе Ульяновской области, административный центр Красносельского сельского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 24 километра по прямой на восток от районного центра поселка Новоспасское, на реке Балашейка. На границе Сызранского района Самарской области.

История 
Основан в 1967 году как центральная усадьба колхоза-миллионера «Россия».

18 июля 1975 года, решением Ульяновского облисполкома № 557, Репьёвский сельсовет, в который входили: д. Александровка, пос. Банкет, пос. Каменка, пос. Марьевка, пос. Козий, переименован в Красносельский сельсовет, с центром во вновь возникшем посёлке Красносельск.

Население 
Население составляло 803 человека (русские 85 %) в 2002 году, 773 по переписи 2010 года.

Инфраструктура 
Центр коопхоза «Россия», дом культуры, гостиница, торговый центр, краеведческий музей, больница, школа, парк Победы .

Ссылки 

 КРАСНОСЕЛЬСК
Красносельское сельское поселение

Примечания 

Населённые пункты Новоспасского района